Zaventem (gemeente), een gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant, en de volgende plaatsen waaraan het zijn naam gaf:
 Knooppunt Zaventem, een verkeersknooppunt op de Brusselse Ring
 Luchthaven Zaventem, officieel Brussels Airport, de nationale luchthaven van België
 Station Zaventem, spoorwegstation langs spoorlijn 36 (Brussel-Luik) in de Belgische gemeente Zaventem
 Station Brussels Airport-Zaventem, spoorwegstation langs spoorlijn 36C